Kontrabant je lahko:

 tihotapljenje ali tihotapstvo 
 Kontrabant je bila ena od slovenskih računalniških iger
 Kontrabant je tudi ime slovenske glasbene skupine